Mecostethus är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1852. Mecostethus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Mecostethus